Dritte Volleyball-Liga 2017/18 steht für:

 Dritte Volleyball-Liga 2017/18 (Frauen)
 Dritte Volleyball-Liga 2017/18 (Männer)